UEFA Champions League 2001–02 var den 47. udgave af den fineste europæiske klubturnering var blevet afholdt. Det var den 10. gang, siden turneringens format var blevet ændret op til 1992-93. Turneringen blev vundet af Real Madrid, efter at have slået Bayer Leverkusen i finalen og de vandt derfor deres niende European Cup titel. Det afgørende mål blev scoret af Zinedine Zidane. 

Bayer Leverkusen eliminerede alle tre, engelske klubber, på deres vej til finalen; Arsenal (Arsenal vandt 5-2 i kampen mellem de to hold, men var bedre mod de resterende) i andet gruppespil, Liverpool i kvartfinalen og Manchester United i semifinalen. 

Bayern München var de forsvarende vindere, men blev slået ud af de senere vindere, Real Madrid. Topscoreren blev hollandske Ruud van Nistelrooy.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 

|}

Anden kvalifikationsrunde 

|}
* Returkampen endte 4-0 til Maccabi Haifa, men endte med skrivebordsejr på 3-0 til FC Haka på grund af ulovlig brug af spiller.

Tredje kvalifikationsrunde 

|}
* Kampen Tirol Innsbruck - Lokomotiv Moskva 0–1 den 22. august blev annulleret (Report UEFA) (MatchCentre UEFA ). Kampen blev nu spillet 8. september 2001.

Gruppespil 1

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppespil 2

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Overblik

Kvartfinaler 
De første kampe blev spillet den 2. og 3. april, mens returkampene blev spillet 9. og 10. april 2002.

|}

Semifinaler 
De første kampe blev spillet den 23. og 24. april, mens returkampene blev spillet 1. maj 2002.

|}

Finale 

Finalen blev spillet den 15. maj 2002 på Hampden Park i Glasgow, Skotland.

Statistik 
Topscorere og topassistere (kvalifikationsrunder er ikke medtaget) er som følger:

Topmålscorere 

 Kilde:

Topassistere 

 Kilde:

Se også 
 UEFA Cup 2001-02

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Alle kampe fra 2001–02 – UEFAs hjemmeside
 Resultater på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 2001/02 UEFA Champions League  - resultater og startopstillinger (arkiv)

 
Fodboldsæson 2001-02